Длутув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пабяницкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 4090 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Буды-Длутовске
 Чижемин
 Домброва
 Длутув
 Длутувек
 Джевоцины
 Хута-Длутовска
 Лесенец
 Лещыны-Дуже
 Лещыны-Мале
 Лазиска
 Межончка-Дужа
 Ожк
 Павлувек
 Пенткув
 Редоцины
 Сточки-Поромбки
 Слёндковице
 Сверчина
 Тонжевы
 Кочолки-Ляс

Соседние гмины 
 Гмина Добронь
 Гмина Дружбице
 Гмина Грабица
 Гмина Пабянице
 Гмина Тушин
 Гмина Зелюв

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства